Vinagre - Condimento usando em refeições
Ou ainda:
Vinagre (VNC) - visualizador de Área de Trabalho Remota
Cachorro-vinagre
Escorpião-vinagre

Tópicos Relacionados:
Revolta do vinagre - Protestos contra o aumento das tarifas de transporte público no Brasil em 2013

Desambiguação